МЦК:
 Международный центр коммутации — тип внутригосударственных объектов, используемых в международной телефонной связи
 Московское центральное кольцо (МЦК) — железнодорожный пассажирский транспорт в Москве, представляющий собой городской электропоезд, курсирующий по Малому кольцу Московской железной дороги (МК МЖД).
 Мукоцилиарный клиренс — неспецифический механизм, осуществляющий местную защиту слизистой оболочки органов дыхания от внешних воздействий (включая инфекцию).